Protégé est le participe passé du verbe protéger.

Le nom Protégé peut désigner :
 Protégé, un logiciel ;
 la Mazda Protégé, une automobile ;
 Protégé, un film hongkongais sorti en 2007.

Voir aussi